Hengst steht für:
 Hengst, männliches Tier der Familie Einhufer (Equidae) und Kamele (Camelidae)

Unternehmen:
 Hengst (Unternehmen), ein Zulieferer der Automobilindustrie
 Möbelfabrik Hengst (Pirna)

geographische Objekte:
 Hengst (Schrattenfluh), 2093 m, Gipfel der Emmentaler Alpen
 Hengst (Allgäuer Alpen), 1989 m, Berg in den Allgäuer Alpen
 Hoher Hengst, 1450 m, Vorberg des niederösterreichischen Schneebergs; siehe Hengsthütte
 Hengst (Napfbergland), 1372 m, Teil des in West-Ost-Richtung verlaufenden Bergkamms im Napfbergland
 Hengstberg (Hausruck und Kobernaußerwald), 683 m, Gipfel bei Schildorn und Frankenburg, Oberösterreich
 Lange Anna, Felsen bei Helgoland (früherer Name)

Hengst ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Hengst (1905–1989), deutscher Kommunist, zeitweilig Sekretär des ZK der SED
 August Hengst (1796–1868), deutscher Bildhauer
 Bernadette La Hengst (* 1967; bürgerlich Bernadette Hengst), deutsche Pop- und Elektropop-Musikerin

 Christian Hengst (1804–1883), Stadtbaumeister in Durlach
 Christine Heipertz-Hengst (* 1947), deutsche Sportwissenschaftlerin, Sporttherapeutin, Reit-Trainerin und Sachbuchautorin
 Christine Hengst (1897–1966), erste Schulrätin in Nordrhein-Westfalen
 Claudia Hengst (* 1969), deutsche Behindertensportlerin
 Conrad Hengst (1796–1877), deutscher Architekt
 Dan den Hengst (* 1939), niederländischer Klassischer Philologe
 Dustin Hengst (1972–2011), US-amerikanischer Musiker
 Eberhardt Hengst (1917–1996), deutscher Forstwissenschaftler
 Hans-Ulrich Hengst (* 1955), deutscher Politiker
 Karl Hengst (1939–2021), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Karl Hengst (Parteifunktionär) (1928–2014), deutscher Parteifunktionär
 Karlheinz Hengst (* 1934), deutscher Onomastiker
 Lutz Hengst (1920–1999), deutscher Filmproduzent und Produktionsleiter
 Mark Hengst (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Hengst (* 1962), deutscher Computerspielejournalist und Spieleproduzent
 Oswald Hengst (1870–1938), österreichischer Grafiker deutscher Herkunft 
 Richard Hengst (1903–1982), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker (NSDAP)
 Sandra Hengst (* 1973), deutsche Fußballspielerin
 Theodor Hengst (1869–), deutscher Bildhauer
 Tom Hengst (* 1996), deutscher Rapper

Siehe auch:
 Hengstberg
 Hengstpass
 Hengzt